Куајо има више значења:

 Куајо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Куајо, Чалко (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику